Андіньє́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 270 км на південний захід від Парижа, 80 км на північний схід від Нанта, 28 км на північний захід від Анже.

Історія 

1 січня 2016 року Андіньє було приєднано до муніципалітету Ле-Ліон-д'Анже.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті нараховувалося 128 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 368,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 
 Андіньє на сайті французького Національного інституту географії
 Андіньє на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Андіньє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара